White Horse () может значить:

 White Horse — виски
 White Horse — песня Тейлор Свифт
 White Horse — песня группы Laid Back
  — канадская рок-группа

См. также 
 Уайтхорс